Маја Колунџија Зорое (Книн, 5. август 1977) српска је телевизијска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 2007—2009. || Сељаци (серија) || Маша
|-
| 2009. || Бела лађа || разводница
|-
| 2009. || Село гори, а баба се чешља || медицинска сестра
|-
| 2009. || Село гори... и тако || медицинска сестра
|-
| 2009—2010. || Грех њене мајке || Габријела
|-
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2010. || Неке друге приче (сегмент Српска прича) || медицинска сестра 2
|-
| 2011. || Цват липе на Балкану ||
|-
| 2013. || Фалсификатор || Љубинкова мајка
|-
| 2016. || Маестро (кратки филм) || Маестрова мајка
|-
| 2016. || Луд, збуњен, нормалан || Сања
|-
| 2017. || Пси лају, ветар носи || апотекарка
|-
| 2018. || Шифра Деспот || лекарка
|-
| 2018. || Ургентни центар || Мира
|-
| 2019. || Истине и лажи || начелница Агбаба
|-
| 2019. || Преживети Београд || докторка
|-
| 2019. || Нек иде живот || службеница банке
|-
| 2019. || Јунаци нашег доба || Врућкова комшиница
|-
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2020. || Српски јунаци средњег века || Мајка Југовића
|-
| 2021. || Александар од Југославије (серија) || жена на прозору
|-
| 2021. || Игра судбине || докторка гинекологије
|-
| 2021. || Азбука нашег живота || козметичарка
|-
| 2021. || Феликс || Милена Стојановић
|-
| 2022− || Од јутра до сутра || власница старачког дома
|-
| 2023. || Олуја || 
|-
| 2023. || Видеотека || кућепазитељка
|}

Референце

Спољашње везе 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1977.
Книњани
Српске глумице
Бивши студенти Универзитета у Приштини